Walnut Creek Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Walnut Creek Bridge (Arizona), ID-Nr. 88001673
 Walnut Creek Bridge (Barton County, Kansas), ID-Nr. 89002178
 Walnut Creek Bridge (Franklin County, Kansas), ID-Nr. 85001445